The Worst (álbum de Sarcófago)
The Worst (álbum de Tech N9ne)

Desambiguação